Az Ognissanti (magyarul: Mindenszentek) elnevezésű templomok
Ognissanti, Firenze
Ognissanti Via Appia Nuova, Róma
Ognissanti Velence

Lásd még
Mindenszentek-templom (egyértelműsítő lap)